Nationell kan avse:

 Nationell – om rör ett land eller en nation, se nation
 Nationalism – en världsåskådning som tar sin utgångspunkt i gemenskapen inom nationernas gränser
 Nationella rörelsen i Sverige – en heterogen högerextrem ideologisk och politisk rörelse i Sverige